Shadowmaker – album dei Running Wild del 2012
 Shadowmaker – album degli Apocalyptica del 2015
 Shadowmaker – singolo degli Apocalyptica del 2014